Sniper: Ghost Warrior — серия компьютерных игр в жанре шутер от первого лица, разработанная польской компанией City Interactive для платформ ПК, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One и PlayStation 4. Первая игра в серии вышла 24 июня 2010 года.

Игры серии

Оценки серии

Геймплей серии 
Основной целью игрового процесса серии является скрытное прохождение. Игроку нужно проходить уровни, не поднимая тревогу, или уничтожить определённое число врагов.

Примечания